Маленков — русская фамилия.

Известные носители 
 Маленков, Александр Григорьевич (род. 1972) — российский журналист, главный редактор российского издания журнала Maxim (с 2002).
 Маленков, Андрей Георгиевич (род. 1937) — советский и российский учёный-биофизик, почётный вице-президент РАЕН, сын Г. М. Маленкова.
 Маленков, Георгий Максимилианович (1901—1988) — советский государственный и партийный деятель.
 Маленков, Емельян Михайлович (1890—1918) — русский рабочий-металлист, революционер-большевик.

Реки 
 Маленков — река в Приморском крае.

См. также 
 Маленко
 Маленковская (платформа)
 Маленковская улица

Примечания